Il doppio del Pekao Szczecin Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Andre Begemann e Martin Emmrich erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ken Skupski e Neal Skupski hanno battuto in finale Andrea Arnaboldi e Alessandro Giannessi 6–4, 1–6, [10–7].

Teste di serie

  Dominik Meffert /  Philipp Oswald (quarti di finale)
  Dustin Brown /  Rameez Junaid (semifinali)

  Ken Skupski /  Neal Skupski (Campioni)
  Nikola Ćirić /  Goran Tošić (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Pekao Szczecin Open 2013
ATP Challenger Tour 2013